Stateira kan syfta på:

 Stateira I – persisk drottning
 Stateira II (-332 f.Kr) – persisk drottning
 Stateira III (-323 f.Kr) – persisk prinsessa
 831 Stateira – en asteroid i huvudbältet